Oesterreicher ist der Familienname folgender Personen:

 Dominik Oesterreicher (1750–1809), mährischer Maler und Hochschullehrer
 Hieronymus Oesterreicher (1790–1854), österreichischer Ordensgeistlicher
 Johann Friedrich Oesterreicher (1771–1835), Bischof von Eichstätt
 Johann Heinrich Oesterreicher (1802–1843), deutscher Anatom und Hochschullehrer
 Johannes Oesterreicher (1904–1993), österreichischer katholischer Geistlicher
 Paul Oesterreicher (1766–1839), deutscher Jurist, Archivar und Historiker
 Richard Oesterreicher (1932–2023), österreichischer Dirigent und Jazzmusiker
 Tobias Oesterreicher (1831–1893), österreichischer Marineoffizier
 Wulf Oesterreicher (1942–2015), deutscher Romanist und Linguist

Weiteres:
 Die Oesterreicher, Walzer

Siehe auch:
 Österreicher